Eroe per caso (Catty Cornered) è un film del 1953 diretto da Friz Freleng. È un cortometraggio animato della serie Looney Tunes, prodotto dalla Warner Bros. e uscito negli Stati Uniti il 31 ottobre 1953. Ha come protagonisti Gatto Silvestro e Titti. 
Il corto è incluso nel film Looney, Looney, Looney Bugs Bunny Movie (1981).

Collegamenti esterni